Talnach (district), een district en voormalige stad onder jurisdictie van de Russische stad Norilsk
 Talnach (rivier), een rivier in Noord-Siberië, waaraan deze voormalige stad ligt